Otočić Golac kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Otočić Golac (ö i Kroatien, lat 44,19, long 14,85), Zadars län, 
 Otočić Golac (ö i Kroatien, lat 44,03, long 15,23), Zadars län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar